

Persone
 Pierini – cognome italiano
 Alessandro Pierini (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Gabriele Pierini (1991) – rugbista a 15 italiano
 Gastone Pierini (1899-1967) – sollevatore italiano
 Piero Pierini (1908-1994) – pittore italiano
 Pietro Pierini (...–...) – inventore italiano

Altro
 Pierini – tribù di lepidotteri